Hunden kan syfta på

 Hunden – en domesticerad underart av varg, se Hund
 Hunden (novell) – en novell från 1922 av den amerikanske författaren H.P. Lovecraft, originaltitel The Hound